Therikles ist:

 Therikles (Archon), athenischer Archon 533/32 v. Chr.
 Therikles (Töpfer), korinthischer Töpfer um 400 v. Chr.